Alain Coppier, pilote de rallyes, de courses sur glace, et de rallycross français
 André-Charles Coppier (1866-1948), peintre, graveur, médailliste et écrivain d'art français
 Guillaume Coppier (1606-1674), Engagé dans la  française aux Antilles, rédacteur de l'« Histoire et voyage des Indes occidentales et de plusieurs régions maritimes esloignées ». 1645 (avril), éd. Jean Huguetan, Lyon, France.